Baiyang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baiyang Xiang (socken i Kina), Fujian, 
 Baiyang (socken i Kina, Sichuan, lat 31,80, long 108,13), 
 Baiyang (socken i Kina, Sichuan, lat 29,11, long 103,22), 
 Baiyang (socken i Kina, Sichuan, lat 32,16, long 104,13), 
 Baiyang (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 27,05, long 119,86)
 Baiyang (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 30,42, long 111,51)
 Baiyang (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 29,73, long 115,65)

Robotskapade Kinaförgreningar